Protodarcia är ett släkte av fjärilar. Protodarcia ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Äkta malar
Protodarcia